Андре́ас У́гу Хулгебаум Пере́йра (; родился 1 января 1996, Дюффел, Бельгия) — бразильский и бельгийский футболист, полузащитник английского клуба «Фулхэм».

Клубная карьера 
На юношеском уровне выступал за «Ломмел Юнайтед» и «ПСВ Эйндховен». В ноябре 2011 года перешёл в Академию «Манчестер Юнайтед».

Дебютировал в основном составе клуба 26 августа 2014 года в матче Кубка Футбольной лиги против «Милтон Кинс Донс». 15 марта 2015 года дебютировал в Премьер-лиге в игре против «Тоттенхэм Хотспур».

23 сентября 2015 года забил свой первый гол за «Юнайтед» в матче Кубка Футбольной лиги против «Ипсвич Таун».

26 августа 2016 года был отправлен в аренду в испанский клуб «Гранада», где провёл сезон 2016/17. Сыграл за клуб 35 матчей в чемпионате и забил 5 голов.

В сентябре 2017 года отправился в аренду в испанскую «Валенсию», где провёл весь сезон 2017/18. За «летучих мышей» сыграл 29 матчей и забил 1 мяч.

В октябре 2020 года отправился в аренду в итальянский клуб «Лацио» до конца сезона 2020/21.

В августе 2021 года отправился в аренду в бразильский клуб «Фламенго» до конца сезона 2021/22.

11 июля 2022 года перешёл в лондонский клуб «Фулхэм».

Карьера в сборной 
На юношеском уровне Андреас представлял бельгийцев, но позднее он стал выступать за молодёжную сборную Бразилии. 12 сентября 2018 года Перейра дебютировал в основной сборной Бразилии, выйдя на замену в товарищеском матче против сборной Сальвадора.

Статистика выступлений

Достижения 
 Обладатель Кубка Англии: 2015/16
 Финалист Кубка Либертадорес: 2021
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира: 2015

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Манчестер Юнайтед»
 Профиль футболиста на официальном сайте Премьер-лиги

Футболисты Бельгии
Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Бразилии по футболу
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Гранада»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Фулхэм»